Taugwitz ist ein geographischer Name:

 Taugwitz, Ortsteil der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Taugwitz (Loquitz), linker Zufluss der Loquitz in Unterneuhüttendorf, Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern

 Dachschiefergrube Taugwitz, ehemalige Schiefergrube am Taugwitztal bei Ebersdorf, Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Tauwitz